Draklive est un outil de Mandriva en ligne de commande qui permet de construire une distribution live linux d'après un fichier de configuration, créer l'image principale et optionnellement de l'installer sur un disque. 

Il est le successeur de la Mandriva Move. Draklive permet de personnaliser sa Mandriva et de sortir une version éventuellement communautaire, adaptée à des besoins particuliers ou avec des spécificités différentes.

Anciennes technologies

Mandriva Move 
La technologie Move/Move2 est dépassée maintenant, elle chargeait les fichiers modifiables dans la RAM et utilisait dnotify pour suivre les modifications de fichiers et copier ensuite ceux-ci sur la clef USB.

Cela nécessitait un processus de démarrage spécifique et un processus de création des images complexe.

Elle est remplacée avantageusement par unionfs (ou similaires), qui permet un mélange transparent des couches du système de fichier et rend possible la suppression de fichiers.

Mklivecd 
mklivecd permet déjà la création de distributions live, mais il est difficile de synchroniser les évolutions matérielles ou logicielles. Il a besoin de son propre et complexe script initrd (linuxrc), de même qu'un nouveau rc.sysinitrc.Tout ceci rend le démarrage compliqué et ces 3 programmes (linuxrc, rc.sysinit, mklivecd) sont difficiles à maintenir ensemble.

Linux-live / Slax 
Les scripts Linux-live sont très similaires, mais ils requièrent des bibliothèques additionnelles dans l'initrd et ils ne fournissent pas une liste étendue de pilotes matériels dans leur initrd.

Esprit de Draklive 
La philosophie de draklive est de maintenir la distribution live la plus proche possible d'une distribution "normale". Toutes les modifications spécifiques au mode live sont faites dans un script initrd très réduit. Et puisque celui-ci est généré au vol il reste petit et facile à déboguer.

La liste des pilotes inclus dans l'initrd est ajustée pendant la création de la distribution live, selon le type du média. Draklive utilise les bibliothèques DrakX pour avoir une liste de pilotes à jour.

Dès que le script inirtd a fini de démarrer, le périphérique racine sera ensuite utilisé de façon transparente par la distribution, sans trucs additionnels.

Quant à la détection matérielle, elle est faite par harddrake, ce qui assure une intégration fiable.

Fonctionnalités 
 Live CD
 Distribution live sur clef USB
 Facile à tester sur NFS.
 Utilise l'installeur Mandriva pour créer les systèmes live de façon graphique.
 Des systèmes live en lecture écriture complètes (avec unionfs).
 Configuration matérielle automatique (avec harddrake)
 Code structuré génériquement pour implémenter de nouveaux choix techniques rapidement.

Liens externes 
Wiki Mandriva - Documentation complète sur Draklive et comment l'utiliser
Site de mdklivecd
Site de linux-live

Mandriva